Bania steht für:

 Bania (Kaste), Händler-Kaste in Indien

Geografie:

 Bania, Gemeinde im Kreis Caraș-Severin in Rumänien, siehe Bănia
 Bania-Nationalpark, Nationalpark in Queensland in Australien
 Skigebiet Bania, Skigebiet in Polen
 Bania (Saybuscher Beskiden), Berg in den Saybuscher Beskiden

Personen:

 Badjé Bania (um 1912–1970), nigrischer Erzähler, siehe Badjé Bannya
 Piotr Bania (* 1973), polnischer Fußballspieler